Zahrádky v základním významu vyjadřují množné číslo od slova zahrádka (malé zahrady), může se jednat o:

názvy sídel
 Zahrádky (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Zámek Zahrádky
 Zahrádky (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Zahrádky (Borová Lada) – část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Zahrádky (České Budějovice) – základní sídelní jednotka v části obce České Budějovice 3 ve městě České Budějovice
 Zahrádky (Pec pod Sněžkou) - luční enkláva spadající pod Pec pod Sněžkou

jiný význam
 zahrádky (dostihy) – druh dostihového skoku užívaného ve steeplechase
 Zahrádky (sjezdovka) – název lyžařské sjezdovky u Pece pod Sněžkou 
 Zahrádky (rybník) – rybník u Rokytky v Praze 9 – Vysočanech
 inspektorské zahrádky – ve starším železničním slangu se jedná o distinkce inspektora státních drah